Loser  steht für:

 Loser, Gipfel im Ausseerland in der Steiermark 
 Loser – Auch Verlierer haben Glück (engl. Loser), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2000
 Loser (Person), englisches, auch häufig im Deutschen verwendetes Wort für Verlierer oder Versager
 Loser (Beck-Lied), Lied des US-amerikanischen Musikers Beck auf dem Album Mellow Gold
 Loser (Lied), Lied der südkoreanischen Boyband Big Bang

Loser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Loser (1862–1923), österreichischer Politiker (CS)
 Fritz Loser (1935–2019), deutscher Pädagoge
 Joseph Carlton Loser (1892–1984), US-amerikanischer Politiker
 Karin Loser (* 1968), deutsche Biologin und Immunologin

Siehe auch:
 Looser
 The Losers